Nancey est un nom propre français et américain qui peut faire référence à :

Patronyme 
Nancey est un patronyme français.

Prénom 
Nancey est un prénom américain notamment porté par :
 , également connu comme Minister Nancey Jackson Johnson (1968-), musicien américain de gospel ;
  (1951-), professeure de philosophie, philosophe et théologienne américaine.

Pseudonyme 
 Marcel Nancey, de son vrai nom Ange Marius Paoli (1874-1945), journaliste, dramaturge et directeur de théâtre français.
 Nicolas Nancey, de son vrai nom Nicolas Zouros (1874-1925), dramaturge et scénariste français.

Voir aussi 
 Nançay, commune française située dans le département du Cher.

Références 

Patronyme français
Prénom américain